Ел Агвасеро има више значења:

 Ел Агвасеро (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Агвасеро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвасеро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвасеро (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвасеро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агвасеро (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику